Бере́сье:
 Бересье — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.
 Бересье — озеро в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.